L0 puede referirse a:

 L0 Series, un tren maglev de alta velocidad operado por la compañía ferroviaria japonesa JR Central
 Haplogrupo L0, un haplogrupo de ADN mitocondrial humano
 L0 norma, una norma en matemáticas